André Dahmer, cartunista brasileiro
 Jeffrey Dahmer, assassino em série dos Estados Unidos, também conhecido apenas como "Dahmer"
 Dahmer (filme), uma de suas cinebiografias
 Dahmer (banda), grupo canadense